Asch-Schati (), auch Strand-Lager, Beach Camp oder Al-Shati genannt, ist ein palästinensisches Flüchtlingslager im Norden des Gaza-Streifens an der Mittelmeerküste. Es liegt im Gouvernement Gaza nahe der Stadt Gaza. Das gesamte Gebiet des Lagers umfasst 520 Dunam. Laut dem palästinensischen Zentralamt für Statistik betrug die Einwohnerzahl im Jahr 2006  87.158. Nach Angaben des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) sind 78.800 Flüchtlinge offiziell registriert. Asch-Schati ist das drittgrößte Flüchtlingslager in palästinensischen Gebieten.

Weblinks

Einzelnachweise 

Flüchtlingslager (Palästina)
Gaza (Stadt)